Тове е списък на президентите на Перу, както и на държавните глави на страната от нейната независимост през 1822, използвали други титли. Според действащата конституция мандатът на президента е 5 години, като не се позволява изборът за два последователни мандата.

Бележки 

Списъци на заемали длъжности